Innerskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Innerskär, Raseborg, Nyland, Raseborg,

Åland 

 Innerskäret (nordväst Kumlinge, Åland), 
 Innerskär (nordväst Brändö, Åland), 
 Innerskär (norr Brändö, Åland),

Se även
Innerskäret